Суперкубок Таджикистану з футболу 2011  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 квітня 2011 року між чемпіоном і володарем кубка Таджикистану клубом Істіклол та віце-чемпіоном Таджикистану клубом Регар-ТадАЗ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Істіклол

2011
Таджикистан
Квітень 2011
2011 у таджицькому спорті